Рам Мадхав () — индийский политик, писатель и журналист. Генеральный секретарь правящей партии Индии — Бхаратия джаната парти. Бывший член Национального комитета индуистской ультраправой организации Раштрия сваямсевак сангх. Является автором рядя книг, последняя из которых — «Нелёгкие соседи: Индия и Китай после 50 лет войны» (Uneasy Neighbours: India and China after Fifty Years of the War) — посвящена анализу истории индийско-китайских отношений.

Биография 
Мадхав родился 22 августа 1964 года в городе Амалапур в округе Восточный Годавари, штат Андхра-Прадеш. Получил степень бакалавра по электронной инженерии и магистерскую степень по политологии в Майсурском университете в штате Карнатака.

Политическая карьера 
В подростковом возрасте вступил в ряды Раштрия сваямсевак сангх. В 1981 году полностью посвятил себя волонтёрской деятельности в РСС. Впоследствии занимал ряд ключевых должностей в рядах этой организации.

Одно время был редактором англоязычного ежемесячного журнала Bharathiya Pragna и помощником редактора Jagriti — еженедельника на языке телугу. Также был директором ряда образовательных учреждений и различных цензорских организаций в области кинематографа. Отдал журналистской работе более 20 лет (сотрудничая в основном с финансируемыми РСС изданиями) и выступил автором более 12 книг. Является директором India Foundation.

В 2003—2014 годах занимал должность пресс-секретаря РСС в Индии. С 2014 года — генеральный секретарь Бхаратия джаната парти.

Примечания

Литература 
 
 Ram Madhav and others (All the Modi men), The Telegraph, 6 April 2014
 Ram Madhav, Samvada.org, 23 March 2014
 Ram Madhav and other articles on RSS-Arjun Singh spat, Outlook, 20 August 2004
 Ram Madhav: From RSS pracharak to Modi’s ambassador at large, Rediff, 29 November 2014
 Mail Online India, 7 July 2014
 RSS leader Ram Madhav joins BJP, Zee News, 10 July 2014
 Politicos react sharply to Ram Madhav joining BJP, Zee News, 7 July 2014
 Nothing new in RSS workers being deputed to BJP: Ram Madhav, Zee News, 8 July 2014
 Ram Madhav, DNA 7 July 2014

Раштрия сваямсевак сангх
Индуистские писатели
Выпускники Майсурского университета
Члены Индийской народной партии